Mileto — antiga cidade do sul da Jónia, Ásia Menor, cujo gentílico é milesiano
Milesianos (Irlanda) — povo mitológico irlandês

Filósofos milesianos 
Escola de Mileto — escola de pensamento fundada no 
Tales de Mileto 
Anaximandro 
Anaxímenes de Mileto